Valdunquillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdunquillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valdunquillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar